Премия Франца Кафки:

 Премія Франца Кафки — міжнародна літературна премія, яка присуджується в Чехії з 2001 року.
 Премія Франца Кафки — міжнародна літературна премія, яка присуджувалася в Австрії з 1979 по 2001 рр.
 Премія імені Джанет Хейдінгер Кафки — літературная премія, яка присуджується письменницям США з 1975 року. Не має відношення до Франца Кафки.